When a Guitar Plays the Blues – album di Roy Buchanan del 1985
 When a Guitar Plays the Blues – album di Roy Lee Johnson del 1998